Víska ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Víska (Chrastava), Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec
 Víska (Pšov), Ortsteil von Pšov, Okres Karlovy Vary
 Víska (Višňová), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec
 Víska, Ortsteil von Vysoký Chlumec, Okres Příbram
 Víska, Ortsteil von Čmelíny, Okres Plzeň-jih
 Víska, Ortsteil von Nová Ves u Strakonic, Okres Strakonice
 Víska, Ortsteil von Kravaře v Čechách, Okres Česká Lípa
 Víska, Ortsteil von Březovice, Okres Mladá Boleslav
 Víska, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Příbram
 Víska, Ortsteil von Kněžice u Třebíče, Okres Jihlava
 Víska, Ortsteil von Litovel, Okres Olomouc
 Víska, Ortsteil von Skuhrov nad Bělou, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Víska, Ortsteil von Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Víska, Ortsteil von Dětřichov u Svitav, Okres Svitavy
 Víska, Ortsteil von Horní Újezd u Litomyšle, Okres Svitavy
 Víska, Ortsteil von Jílovice u Trhových Svinů, Okres České Budějovice
 Víska, Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Dečín
 Víska, Ortslage von Černošín, Okres Tachov
 Víska, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Víska u Chotěboře, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Víska u Jevíčka, Gemeinde im Okres Svitavy

Siehe auch:
 Nová Víska